Maghan I fue el decimoprimer mansa del Imperio Mali, después de la muerte de su padre Kankan Musa I' en 1337. Junto con el legendario fundador del imperio  Sundiata Keita, Kankan Musa I es generalmente recordado como el más exitoso de los emperadores de Malí, y Maghan heredó el imperio en un gran momento de apogeo. Él reinó solo por 4 años antes de ser sucedido por su tío Souleyman en 1341.

Gobernantes de Malí